Le elezioni comunali in Puglia del 2017 si sono svolte il 11 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 25 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 54 comuni pugliesi, di cui 20 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Alberobello

Bitonto

Cassano delle Murge

Castellana Grotte

Giovinazzo

Gravina in Puglia

Molfetta

Polignano a Mare

Sammichele di Bari

Santeramo in Colle

Terlizzi

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Canosa di Puglia

San Ferdinando di Puglia

Provincia di Brindisi

San Michele Salentino

Provincia di Foggia

Carpino

Castelluccio dei Sauri

Celenza Valfortore

Chieuti

Ischitella

Isole Tremiti

Monte Sant'Angelo

Motta Montecorvino

Orsara di Puglia

Panni

Rignano Garganico

Rodi Garganico

Roseto Valfortore

Stornara

Provincia di Lecce

Aradeo

Casarano

Castrignano de' Greci

Castro

Galatina

Galatone

Guagnano

Lecce

Leverano

Matino

Melendugno

Ortelle

Otranto

Racale

Ruffano

Salice Salentino

San Cassiano

San Cesario di Lecce

Scorrano

Tricase

Provincia di Taranto

Castellaneta

Martina Franca

Mottola

Palagiano

Sava

Taranto

Note

Puglia
2017